Aрсен & Бора заједнички „live” албум Aрсена Дедића и Боре Ђорђевића који је сниман 6. марта 1987. у Позоришту на Теразијама, Београд.

Садржај албума 

 Добро Јутро (Ђорђевић) 
 Њежност У Мраку (Дедић)
 Бора Арсену (Ђорђевић) 
 Свете Краве (Дедић)
 Заборавља Се (Дедић) 
 Не Спавај Гола (Ђорђевић) 
 Одабрат Ћеш Горе (Дедић)
 Балада О Чорби (Дедић)
 Када Падне Ноћ (Упомоћ) (Ђорђевић) 
 Све Што Знаш О Мени (Дедић)
 Молитва (Милена Дравић и Дедић) 
 Блага Киша Успјеха (Милена Дравић и Дедић) 
 Таквим Сјајем Може Сјати (Дедић & Ђорђевић) 
 Да, То Сам Ја (Ђорђевић) 
 Прва Љубав (Дедић) 
 Члан Мафије (Ђорђевић) 
 Два Пријатеља (Дедић)
 Лутка Са Насловне Стране (Дедић & Ђорђевић) 
 Милена (Дедић) 
 Погледај Дом Свој, Анђеле (Ђорђевић)

Југословенски дани забавне музике – вече ауторске песме 
Арсен и Бора на Теразијама, 
Београд 
редитељ Владимир Момчиловић

Спољашње везе 
Албуми уживо 1987.
Албуми Арсена Дедића